La nazionale Under-20 di pallavolo femminile dell'Ucraina è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Ucraina con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Ucraina.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Ucraina
Pallavolo Under-20